Filanda ima više značenja:
 Filanda, Como
 Filanda, Modena